Die PDC Development Tour 2019 war eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Ursprünglich sollten 20 Events zwischen Februar und September ausgetragen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Turnierserie nach dem vierten Event am 1. März unterbrochen. Die für den weiteren Verlauf vorgesehenen Turniere wurden nicht ausgetragen. Stattdessen wurden vom 25. bis 27. September sechs Ersatz-Turniere in Barnsley ausgetragen. Somit wurden insgesamt 10 Events ausgetragen.

Die beiden bestplatzierten Spieler in der Development Tour Order of Merit, die keine Tourcard besaßen, erhielten eine Tourcard für 2021 und 2022. Den besten sechs besten Spielern ohne Tour Card wurde ein Platz bei der PDC Qualifying School 2021. Zudem qualifizierten sich die Top 84 der Development Tour Order of Merit für die PDC World Youth Championship 2020.

Preisgeld 
Pro Event wurde folgendes Preisgeld ausgeschüttet:

Termine & Ergebnisse

Development Tour Order of Merit

Einzelnachweise 

PDC Development Tour
Dartveranstaltung 2020